een jongensnaam, zie Justus (voornaam)
 Justus van Triëst, martelaar en patroonheilige van Triëst, 3e eeuw
 Justus van Rochester, aartsbisschop van Canterbury, 7e eeuw
 Justus van Effen, Nederlands publicist, 18e eeuw
 Justus (rapper), Amerikaanse rapper